Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2009/10.

Bij de mannen betreft het de kampioenen van de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities, de drie algeheel amateurkampioenschappen en de 231 amateurcompetities van de Hoofdklasse tot en met de Zesde klasse. 

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Eredivisie, Hoofdklasse en de eerste klassen.

De oostelijke zondagclub VV Glanerbrug behaalde voor het derde jaar op rij het kampioenschap in hun klasse, ze deden dit respectievelijk in 5B, 4A en 3A. Zaterdag Hoofdklasser IJsselmeervogels prolongeerde hun titel in afdeling B. Achttien amateurclubs werden na hun promotie in het voorgaande jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen. Het betrof de zaterdagclubs CSW, Hellas Sport, FC Almere (West I), SV Bolnes (West II), de Noormannen (Zuid I) en VIOD Driesum (Noord) en de zondagclubs ASV De Dijk, BKC, Magreb '90 (West I), JEKA, TSV Gudok (Zuid I), VV Heidebloem, VV Linne (Zuid II), PH Almelo, AVC Luctor et Emergo, AVIOS (Oost), ZBC en FC Assen (Noord).

Bij de vrouwen prolongeerden landskampioen AZ Alkmaar en Hoofdklasser Ter Leede hun titel.

Mannen

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In veertien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

 * Blauw Wit kampioen op basis beter doelsaldo in competitie

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2009/10